Джеймс Кристиан «Крис» Миддлтон (; род. 12 августа 1991, Чарлстон, Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера в НБА 
Был выбран под 38-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Детройт Пистонс». 31 июля 2013 года был обменян вместе с Брэндоном Найтом и Вячеславом Кравцовым на Брендона Дженнингса в «Милуоки Бакс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Милуоки Бакс»